Bourscheid bezeichnet

 eine französische Gemeinde im Département Moselle, siehe Bourscheid
 den französischen Namen einer Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg, siehe Burscheid (Luxemburg)
 eine Burgruine in Burscheid (Luxemburg), siehe Burg Bourscheid
 ein mittelmoselländisches Adelsgeschlecht, siehe Bourscheid (Adelsgeschlecht)

Bourscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig von Bourscheid (1763–1836), deutscher Rittergutsbesitzer, Offizier und Landtagsabgeordneter Waldeck
 Karl Bourscheid (1915–1997), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Burscheid (Begriffsklärung)
 Burtscheid